Cypher (film), een film uit 2002
 Cypher (comics), een comic-personage van Marvel Comics